Райна Андонова Измирлиева-Илиева е българска просветна деятелка и революционерка.

Биография 
Родена е в 1884 година в южномакедонския български град Кукуш, тогава в Османската империя. В 1901 година завършва с 11-ия випуск Солунската българска девическа гимназия.

Работи като учителка в родния си град. Начална учителка е на първия си братовчед и е първа, която открива поетическия му талант и го насърчава да го развива. Същевременно се занимава с революционна дейност и участва в делата на Кукушкия революционен комитет. В 1903 година, по поръчение на брат си Аспарух и по скици на чичо си Димитър, извезва червеното копринено знаме на четата на Кръстьо Асенов, под което се сражава в Илинденско-Преображенското въстание. Знамето е тържествено осветено на 5 август 1903 година в църквата „Свети Николай“ в Корнишор.

В 1913 година бяга в Свободна България и се установява в Горна Джумая, където дълги години е учителка. Умира в 1949 година в Горна Джумая.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Родени в Кукуш
Български общественици от Македония
Български имигранти от Македония в Благоевград
Дейци на ВМОРО
Възпитанички на Солунската българска девическа гимназия
Починали в Благоевград
Измирлиеви (кукушани)
Деятелки на ВМОРО